Périgny é uma comuna francesa na região administrativa da Ilha-de-França, no departamento de Val-de-Marne. Estende-se por uma área de 2,78 km². Em 2010 a comuna tinha 2 311 habitantes, com uma densidade de 831,3 habitantes por km².

História

Demografia

Ver também 
 Lista de comunas do Vale do Marne

Ligações externas 
 Site oficial

Comunas do Vale do Marne